Дадашов — фамилия азербайджанских футболистов-братьев:

 Дадашов, Ренат Олег оглы (род. 1999).
 Дадашов, Руфат Олег оглы (род. 1991).

См. также 
 Дадашев